Laz je krajevno ime več naselij:
 Laz Bistrički (Hrvaška)
 Laz Stubički (Hrvaška)
 Laz, Črna gora
 Dolgi Laz (Tolmin)
 Ribčev Laz (Bohinj)
 Slavski Laz v Občini Kostel

Glej tudi 
 Laze
 Lazi
 Lazina
 plaz